Allsvenskan 2007/2008 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2007/2008
Allsvenskan i bandy för damer 2007/2008
Allsvenskan i handboll för herrar 2007/2008
Hockeyallsvenskan 2007/2008